Comitatul Randolph (conform originalului, Randolph County) este numele a opt comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate, Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Randolph, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Randolph, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Randolph, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Randolph, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Randolph, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Randolph, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Randolph, statul  -- (Categorie și format). și
 Comitatul Randolph, statul  -- (Categorie și format).

Vezi și 

 Randolph (dezambiguizare)
 Randolph (nume de familie)

Dezambiguizare
Nume proprii